Danny aus den Birken (né le  à Düsseldorf, en Allemagne) est un joueur allemand de hockey sur glace occupant la position de gardien de but.

Biographie 
Danny aus den Birken commence sa carrière avec les équipes jeunes du Adler Mannheim. Il atteint pour la première fois l'équipe première durant la saison 2002-2003 où il joue deux matchs durant la saison. Dès l'année suivante, il joue plus souvent avec l'équipe première, mais est prêté au Heilbronner Falken en 2. Bundesliga. La situation pratiquement identique se produit durant les cinq saisons suivantes, avec l'équipe de Heilbronn qui fait des aller-retours entre la 2. Bundesliga et l'Oberliga. À la suite de cela, il quitte l'équipe pour les Iserlohn Roosters. Après deux années avec cette équipe, il passe aux Kölner Haie. Il y joue plusieurs années où il gagne entre autres le championnat d'Allemagne et le trophée de meilleur gardien. En 2015, il passe au EHC Munich.

Au niveau international, il représente l'Allemagne au championnat du monde en 2013, sa première participation, mais il ne joue son premier match qu'en 2014. Il joue ensuite pour son pays aux Jeux olympiques de 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2002-2003 || Adler Mannheim || DEL || 2 ||  ||  ||  || 91 ||  || 3,31 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2003-2004 || Heilbronner Falken || 2. Bundesliga || 7 ||  ||  ||  || 336 ||  || 4,11 ||  || 0 || 0 || 1 ||  ||  || 60 ||  || 8,00 ||  || 0 || 0 
|-
| 2003-2004 || Adler Mannheim || DEL || 1 ||  ||  ||  || 30 ||  || 2,07 || 93,8|| 0 || 0 || 1 ||  ||  || 42 ||  || 5,85 || 60,0 || 0 || 0 
|-
| 2004-2005 || Heilbronner Falken || Oberliga Süd-west || 11 ||  ||  ||  || 660 || 24 || 2,15 ||  || 2 || 0 || 4 ||  ||  || 230 ||  || 2,16 ||  || 0 || 0 
|-
| 2005-2006 || Heilbronner Falken || Oberliga || 20 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,79 ||  || 2 || 6 || 7 ||  ||  || 430 ||  || 2,18 ||  || 0 || 8 
|-
| 2006-2007 || Heilbronner Falken || Oberliga || 21 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,46 ||  || 1 || 16 || 9 ||  ||  || 550 ||  || 1,20 ||  || 1 || 2 
|-
| 2006-2007 || Adler Mannheim || DEL || 3 ||  ||  ||  || 183 ||  || 2,63 || 88,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || Adler Mannheim || DEL || 2 || 0 || 1 || 0 || 95 || 4 || 2,51 || 92,9 || 0 || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  || 4,00 || 81,0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Heilbronner Falken || 2. Bundesliga || 31 || 18 || 13 || 0 ||  || 68 || 2,17 ||  || 3 || 2 || 5 ||  ||  || 300 ||  || 3,80 ||  || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 || Adler Mannheim || DEL || 6 || 2 || 1 || 0 || 280 || 12 || 2,57 || 90,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Heilbronner Falken || 2. Bundesliga || 9 || 4 || 5 || 0 || 540 || 23 || 2,55 || 90,9 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Iserlohn Roosters || DEL || 49 || 16 || 17 || 0 ||  || 137 || 3,01 || 90,4 || 4 || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Iserlohn Roosters || DEL || 13 || 4 || 9 || 0 || 730 || 46 || 3,78 || 89,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Kölner Haie || DEL || 31 || 19 || 12 || 0 ||  || 71 || 2,24 || 93,5 || 5 || 12 || 5 || 3 || 2 || 347 || 17 || 2,94 || 91,3 || 0 || 0 
|-
| 2011-2012 || Kölner Haie || DEL || 35 || 17 || 17 || 0 ||  || 86 || 2,52 || 92,5 || 3 || 2 || 6 || 2 || 4 || 356 || 16 || 2,70 || 92,4 || 0 || 2 
|-
| 2012-2013 || Kölner Haie || DEL || 36 || 28 || 8 || 0 ||  || 75 || 2,11 || 92,9 || 4 || 2 || 12 || 8 || 4 || 716 || 25 || 2,10 || 93,5 || 2 || 0 
|-
| 2013-2014 || Kölner Haie || DEL || 39 || 22 || 17 || 0 ||  || 89 || 2,25 || 92,4 || 4 || 0 || 17 || 11 || 6 ||  || 29 || 1,60 || 94,8 || 3 || 0 
|-
| 2014-2015 || Kölner Haie || DEL || 51 || 23 || 27 || 0 ||  || 127 || 2,58 || 92,1 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 29 || 17 || 12 || 0 ||  || 64 || 2,27 || 92,1 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 28 || 20 || 8 || 0 ||  || 60 || 2,13 || 92,6 || 2 || 2 || 14 ||  ||  || 911 ||  || 1,32 || 94,4 || 2 || 4 
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL ||25||20||5||0||||52||2,08||92,8||1||0||17||12||5||||45||2||91||1||2
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 37 || 26 || 9 || 0 ||  || 67 || 1,91 || 92,6 || 5 || 0 || 18 || 9 || 9 ||  || 40 || 2,04 || 92,3 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 20 || 13 || 7 || 0 ||  || 43 || 2,21 || 92,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || EHC Munich || DEL || 18 || 12 || 6 || 0 ||  || 42 || 2,33 || 91,9 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 || 92 || 9 || 5,92 || 81,6 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| EHC Munich || DEL ||  ||

En équipe nationale

| 2014 ||  ||align="left"| Championnat du monde || 1 || 58 || 5 || 5,20 || 86,1 || 0 || 0 ||  
|-
| 2015 ||  Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 1 || 36 || 4 || 6,76 || 78,9 || 0 || 0 ||  
|-
| 2017 ||  Allemagne ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 185 || 6 || 1,62 || 93,4 || 0 || 0 ||  
|-
| 2022 ||  Allemagne || align="left"| Jeux olympiques || 1 ||  ||  || 3,09 || 90,6 ||  ||  ||

Récompenses 
 Championnat du monde moins de 18 ans
 Médaille d'argent division 1A: 2003

 DEL
 Champion: 2006-2007, 2015-2016
 Meilleur pourcentage d'arrêt: 2012-2013
 Meilleur moyenne de buts alloués: 2012-2013
 Meilleur gardien: 2013-2014

Notes et références 

Naissance à Düsseldorf
Naissance en février 1985
Joueur international allemand de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Kölner Haie
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du EHC Munich
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022